Renascença steht für:

 Renascença (Belo Horizonte), Bairro von Belo Horizonte,  Bundesstaat Minas Gerais, Brasilien
 Renascença (Paraná),  Munizip im Südwesten des Bundesstaats Paraná, Brasilien
 Renascença (Santa Maria), Bairro von Santa Maria, Bundesstaat Rio Grande do Sul, Brasilien
 Rádio Renascença, privater Hörfunksender der Katholischen Kirche Portugals